Obenaus ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Obenaus (1904–1980), deutscher Hochspannungstechniker
 Herbert Obenaus (1931–2021), deutscher Historiker, Hochschullehrer und Autor
 Holger Obenaus (* 1964), amerikanischer Komponist, Liedtexter, Gitarrist, Musik-Produzent und Fotograf
 Margaretha Obenaus (1931–2020), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Sibylle Obenaus (1934–2020), deutsche Historikerin und Autorin

Obenaus, geografisch
 ist ein Edelsitz im Ortsteil Sirfling der Gemeinde Gunskirchen